Windows-1250 (auch cp1250 oder Mitteleuropäisch bzw. Central European) ist eine 8-Bit-Zeichenkodierung, die für das Betriebssystem Microsoft Windows entwickelt wurde. Sie kodiert Zeichen, die für mittel- und osteuropäische Sprachen benötigt werden und deckt Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, Ungarisch, Serbokroatisch (lateinische Orthografie), Rumänisch und Albanisch, aber auch Deutsch ab. Der Zeichensatz basiert auf ISO 8859-2. Wie in Windows-1252 wurden bei Windows-1250 die C1-Steuerzeichen im Bereich (80–9F)16 durch u. a. typografische Satzzeichen und zusätzliche Buchstaben ersetzt, außerdem wurde jedoch auch die Sortierung der Zeichen geändert.

Tabellen 
Die folgende Tabelle stellt das Repertoire von Windows-1250 dar.

Die folgende Tabelle stellt die Unterschiede zwischen ISO 8859-2 und Windows-1250 dar:

Einzelnachweise 

Windows-Codepage